Covert Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Covert Township (Kansas)
 Covert Township (Michigan)